Someone like You puede referirse a:

Música 
 «Someone like You» (1987), canción de Van Morrison.
 «Someone like You» (2011), canción de Adele.

Películas 
 Someone like You (2001), comedia romántica dirigida por Tony Goldwyn.